Тю́тчево — село Троекуровского сельсовета Лебедянского района Липецкой области.

Население

Расположение 
Располагалось на правом берегу реки Красивой Мечи при впадении её в Дон.

История села 
Возникло предположительно в конце XVI века или в самом начале XVII века. В документах 1629 года отмечается как деревня Ишакова. В 1676 году о ней говорилось так: «село Завертяево, за рекою Мечею, Иншаково тож». В XIX и начале XX века — село Иншаково-Тютчево. Позже стало просто Тютчевом. Все названия патронимические: от фамилий Иншаков, Завертяев и Тютчев .

По селу Иншаково была названа соседняя деревня Иншаковка и, вероятно, деревня Малые Иншаки. В 1915 году рядом в селе Тютчево проживало 223 человека мужского пола и 203 женского пола. В селе действовала церковно-приходская школа и экономия дворян Семена и Марии Николаевичей Пальчиковых.

В селе родились Герои Советского Союза Иван Плешивцев и Николай Ситников.

Церковь 
В центре Тютчева расположен храм Великомученика Никиты , построенный в 1820 году. Каменная холодная церковь имела один престол. В 1911 году в штат входили священник, дьякон и псаломщик. В приходе значились две деревни — Нижнее Брусланово (159 дворов) в 2-х верстах, Иншаково (83 двора) в полутора верстах, два хутора и экономия, реки Меча и Дон, лес.

Информация о селе 
Сегодня Тютчево не фиксируется почтовой службой. Скорее всего, в ближайшее время село перестанет быть населённым пунктом.

См. также 
В Чаплыгинском районе есть деревня Тютчево.

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района